Cordon (Haute-Savoie), een gemeente in het Franse departement Haute-Savoie
 Cordon (Isabela), een gemeente in de Filipijnse provincie Isabela
 Cordon sanitaire, omsluitingstactiek om iets ergens buiten of juist binnen te houden
 Cordon (bouwkundig), begrip uit de bouwkunde met name een horizontale geleding of band, ook riem genoemd, in een bouwwerk bijvoorbeeld in natuursteen
 Cordon (televisieserie), een Vlaamse televisieserie op VTM
 Kordon, militaire keten van vestingen om iets buiten te houden